César Blackman puede hacer referencia a:

 César Blackman (1975-2019), futbolista panameño.
 César Blackman (1998- ), futbolista panameño.